Alien Breaker Deluxe é um jogo eletrônico desenvolvido pela Vega Mobile e lançado para o iPhone, iPod Touch e Zeebo.

O jogo disponibiliza quatro modos e mais de 100 níveis, com uma jogabilidade similar ao popular Block Breaker Deluxe.

Ligações externas 
 

Jogos eletrônicos de 2010
Jogos para Zeebo
Jogos para iPod
Jogos para iOS